Ackermann puede hacer referencia a:

Personas
 Christian Ackermann
 Franz Ackermann
 Konrad Ernst Ackermann
 Juan Antonio Ackermann
 Lea Ackermann
 Louise-Victorine Ackermann
 Lutz Ackermann
 Max Ackermann
 Otto Ackermann
 Rosemarie Ackermann
 Wilhelm Ackermann
 Mikasa Ackermann
 Levi Ackermann
 Kenny Ackermann

Otros
 Función de Ackermann
 Geometría de Ackermann
 Mikasa Ackerman